Горбачёв Иван Илларионович (15 сентября 1914, Батайск, Ростовская область — 1 октября 1942, Колпино) — советский лётчик-истребитель, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился в Ростовской области 15 сентября 1914 года. В 1932 году окончил начальные классы общеобразовательной школы. Поступил на учебу в школу фабрично-заводского ученичества. Участник оказания помощи народу Китая в 1937—1938 годах во время борьбы с японской военщиной и советско-финляндской войны 1939—1940 годов. 

На начало Великой Отечественной войны капитан действующей армии. По Июнь 1942 года служил в составе 71-го ИАП КБФ. Командир эскадрильи на момент лета 1942 года совершил 130 боевых вылетов и 31 — на штурмовку живой силы и техники противника. 

10 августа 1941 года совершил таран истребителя Ме-109 над Рижским заливом. 

20 июня 1942 года присвоено звание майора и должность заместителя командира 21-го ИАП КБФ по лётной подготовке. 

Погиб в воздушном бою 1 октября 1942 года в Ленинградской области в районе Колпино.

Список известных побед

Награды 

 Орден Красного Знамени
 Орден Красного Знамени
 Орден Отечественной войны I степени
 Орден Ленина
 Орден Красной Звезды

Литература 

 С. И. Кабанов На дальних подступах — М.: Воениздат, 1971 — 304 с. — с. 235
 Книга Памяти. Курская область. Том 3 — Курскинформпечать, 1993 — см. именной указатель — ISBN	5900190099
 На грани возможного: легендарные подвиги советских воинов./ А. П. Коваленко, Н. Скоморохов — «Лимб», 1993 — 454 с. — с. 398
 А. П. Коваленко. Вершины мужества: (памятник бессмертному подвигу). — МОФ "Победа-1945 год", 1995 — 623 с. —с. 268

Ссылки 

 Картотека награждений
 71-й истребительный авиационный полк ВВС Балтийского флота
Лётчики Великой Отечественной войны
Лётчики, совершившие таран